

Населені пункти та їхні частини
 Ґрабово — село в гміні Заремби-Косьцельні Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабово — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабово — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабово — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабово — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабово — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабово — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Садлінкі Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Бобово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Яново Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґрабово — село в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґрабово — частина міста Кциня в Накельському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабово — частина міста Остроленка в Мазовецькому воєводстві
 Ґрабово — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Ґрабово — частина села Ґонсувка-Стара в гміні Лапи Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ґрабово — колонія в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабово — осада в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґрабово — осада в гміні Любава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабово — осада в гміні Лобез Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґрабово — осада в гміні Семишль Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Грабово — гміна в Кольненському повіті Підляського воєводства

Примітки